Тлалтетела има више значења:

 Општина Тлалтетела (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлалтетела (Тлалтетела, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлалтетела (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику